Гомфотерієві (Gomphotheriidae) — родина вимерлих ссавців ряду Хоботні (Proboscidea). 
Гомфотерієві були слоноподібними хоботними, але не належали до родини Elephantidae. 
Були широко поширені в Афро-Євразії та Північній Америці в епохи міоцену та пліоцену та поширилися у Південній Америці у плейстоцені в результаті Великого міжамериканського обміну. Gomphotheriidae у широкому розумінні, ймовірно, є парафілетичною групою  щодо Elephantidae. 
У той час як більшість відомих форм, таких як Gomphotherium, мали довгі нижні щелепи з бивнями, що є предковою умовою для групи, після того, як ці форми вимерли, гомфотери, що вижили, мали короткі щелепи або з рудиментарними, або без нижніх бивнів (бревірострин), зовні дуже схожі на сучасних слонів, приклад паралельної еволюції. 
До кінця раннього плейстоцену гомфотери вимерли в Афро-Євразії , причому останні два роди, Cuvieronius збереглися у південній частині Північної Америки, а Notiomastodon був широко поширений на більшій частині Південної Америки до кінця плейстоцену та приходу людини в Америку приблизно 11 000 років тому.

Опис 
Гомфотерієві відрізнялись від слонових структурою зубів, зокрема жувальною поверхнею на молярах. Більшість видів має чотири бивні.

Еволюційна історія 
Таксономічні відносини гомфотерієвих та інших хоботних залишаються неясними, і певною мірою це групування є сміттєвим таксоном для позначення хоботних, які не можуть бути віднесені до інших груп. 

Гомфотерієві виникли в Африці під час міоцену та прибули до Євразії після з'єднання Африки та Євразії під час раннього міоцену приблизно 19 мільйонів років тому, 
 
Gomphotherium заселили Північну Америку приблизно 16 мільйонів років тому.
 
Notiomastodon і Cuvieronius поширилися у Південній Америці 2 мільйони років під час Великого американського біотичного обміну, внаслідок утворення Панамського перешийка. 

Останнім відомим гомфотерієм Євразії був Sinomastodon, який вимер наприкінці .

Кладограма

Примітки 

Вимерлі хоботні

Вимерлі родини ссавців